Кубок Угорщини з футболу 2013–2014 — 74-й розіграш кубкового футбольного турніру в Угорщині. Титул здобув Уйпешт.

Календар

1/16 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|22 жовтня 2013

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|29 жовтня 2013

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|30 жовтня 2013

|}

1/8 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|26 листопада/3 грудня 2013

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|26 листопада/4 грудня 2013

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|27 листопада/4 грудня 2013

|}

1/4 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|11/26 березня 2014

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|12/25 березня 2014

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|12/26 березня 2014

|}

1/2 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|15 квітня/7 травня 2014

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|16 квітня/6 травня 2014

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Угорщини на soccerway

2013—2014
Угорщина
Угорщина
2013 в угорському спорті
2014 в угорському спорті